K4 puede referirse a:
 k-4, una de las 5 pruebas nucleares, del Proyecto K, efectuada por la Unión Soviética durante los años 1961 y 1962.
 k-4, una categoría de Kayak.
 Gasherbrum II, también llamado K4 o Moravi II, es una montaña que ocupa el decimotercer lugar entre las montañas más altas del mundo.
 Bf 109K-4, un avión de caza alemán de la Segunda Guerra Mundial.